Холстед () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холстед, Лоренс (род. 1984) — британский фехтовальщик-рапирист, призёр чемпионатов Европы.
 Холстед, Уильям Стюарт (1852—1922) — американский хирург, доктор медицины.